Het Engelstalige woord voor fluiten of fluit(je), bijvoorbeeld: tinwhistle
 Whistle (single), een nummer van de Amerikaanse zanger Flo Rida